Reinoud ist der Name folgender Personen:

 Reinoud I van Gelre (Rainald I. (Geldern); 1255–1326)
 Reinoud II. van Brederode (1415–1473), niederländischer Edelmann
 Reinoud III. van Brederode (1492–1556), Herr von Brederode, Souveräner Herr von Vianen

Siehe auch:
 Rainald